Мидлвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
 Мидлвилл — тауншип в Миннесоте.
  — деревня в Мичигане.
  — деревня в штате Нью-Йорк.
  — невключённая территория в штате Нью-Джерси, США.

См. также 
 Мидл
 Мидлберг
 Мидделбург
 Мидлтаун
 Мидлтон